Film en televisie
 Beautiful People (film), Britse film over de oorlog in Bosnië
 Beautiful People (Amerikaanse televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2005
 Beautiful People (Britse televisieserie), Britse televisieserie uit 2008

Muziek
 Beautiful People (The New Seekers), muziekalbum van The New Seekers
 Beautiful People (Chris Brown), nummer van de Amerikaanse zanger Chris Brown
 Beautiful People (Melanie), nummer van de Amerikaanse zangeres Melanie Safka
 Beautiful People (Ed Sheeran), een nummer van Ed Sheeran

Andere onderwerpen
 Beautiful People (manga)
 The Beautiful People, team van professioneel worstelaars